Борислав Стоянов може да се отнася за:
 Борислав Стоянов (1904 – ?), български колоездач, участник на летните олимпийски игри през 1924 г.
 Борислав Стоянов (1911 – 1991), български архитект
 Борислав Стоянов, български футболист